Bixler ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bixler (Kalifornien), im Contra Costa County
 Bixler (Maryland), im Carroll County
 Bixler (Ohio), im Stark County – nicht mehr existent
 Bixler (Pennsylvania), im Perry County
 Bixler Valley Estates, im Carroll County, Maryland

Personen:
 Brian Bixler (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Cedric Bixler-Zavala (* 1974), US-amerikanischer Sänger und Schlagzeuger
 Dallas Bixler (1910–1990), US-amerikanischer Reckturner
 Denise Bixler, US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Harris Jacob Bixler (1870–1941), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 Julius Seelye Bixler (1894–1985), US-amerikanischer Hochschullehrer
 Paul Bixler (1907–1985), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Solon Bixler (* 1977), US-amerikanischer Indie-Rock-Sänger und Gitarrist